Gary Hug – amerykański astronom amator.

Obserwacje prowadzi w amatorskim obserwatorium Farpoint w Eskridge (Kansas) oraz w swoim przydomowym obserwatorium Sandlot. W latach 1998–2011 odkrył 304 planetoidy, w tym 254 samodzielnie, 49 z Grahamem E. Bellem oraz jedną z D. Tibbetsem. Razem z Bellem odkrył także kometę 178P/Hug-Bell.

Lista odkrytych planetoid

Przypisy 

Amerykańscy astronomowie XX wieku
Amerykańscy astronomowie XXI wieku
Amerykańscy astronomowie amatorzy
Odkrywcy komet
Odkrywcy planetoid
Osoby upamiętnione nazwami komet